Kapellenberg (heuvel in Rozendaal), een heuvel in Rozendaal, Nederland
 Kapellenberg (wijk), een wijk in Rozendaal, Nederland

 Kapellenberg Ergoldsbach, een berg in Markt Ergoldsbach, Beieren
 Kapellenberg (Görlitz), een berg bij Görlitz, Saksen
 Kapellenberg (Dretschen), een berg bij Dretschen, Saksen
 Kapellenberg (Kleinjena), een berg bij Naumburg, Saksen-Anhalt
 Kapellenberg (Menden), een berg in Menden, Noordrijn-Westfalen
 Kapellenberg (Taunus), een berg bij Hofheim am Taunus met de Ringwall Kapellenberg
 Kapellenberg (Vogtland), een berg in Vogtland
 Kapellenberg (Wurmlingen), een wijngaard in Kreis Tübingen
 Laumersheimer Kapellenberg, een wijngaard in Laumersheim (Pfalz), Kreis Bad Dürkheim/Weinstraße
 Kapellenberg (Potsdam), een heuvel in de Nauener voorstad van Potsdam, standplaats van de russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Gedächtniskirche